Джуро Судета (; *10 квітня 1903, Стара Площиця поблизу Беловара — †30 квітня 1927, Копривниця) — хорватський письменник.

Біографія 
Початкову школу закінчив у рідному селі, гімназію та учительську школу у Загребі.
З 1922 року вчителював у школі в селищі Вир'є.
З літа 1925 року перебував на лікуванні від туберкульозу Топольшиці, Загребі, Копривниці.
Під час лікування переніс операцію, але врятувати молодого письменника не вдалося. Помер С. 30 квітня 1927 року.

Протягом свого короткого життя написав чимало віршів, новел, оповідань, фейлетонів.
Опублікував дві збірки віршів: «Osamljenim stazama» (1924) та «Kućice u dolu» (1926).
Сучасні хорватські літературознавці вважають С. одним із найцікавіших представників хорватської літератури міжвоєнного періоду .

Твори 
 Osamljenim stazama. [Predgovor O pjesniku ove zbirke napisao Mate Ujević.] Virje: Naklada Knjižare “Hermo”, 1924. 47 str.; Lirika MCMXXIV.
 Kućice u dolu. [Predgovor Đuro Sudeta napisao Ilija Jakovljević.] Virje: Naklada Knjižare “Hermo”, 1926. 45 str.
 Sutoni. Uredio i predgovor [Pjesnik sutona] napisao Ilija Jakovljević. Zagreb: Izdalo Hrvatsko učiteljsko društvo u Koprivnici, 1929. 92 str.
 Mor: fantastična pripovijest. [Pogovor Uz ovu priču napisao Ljubomir Maraković.] Zagreb: Izdalo Hrvatsko učiteljsko društvo u Koprivnici, 1930. 88 str.
 Mor: fantastična priča. Zagreb: Nakl. BE-L-KA, 1942. 148 str.
 Pjesme I. Uredio i bilješke napisao Mate Ujević. Zagreb: Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1943. 183 str.
 Pjesme II. Uredio i bilješke napisao Mate Ujević. Zagreb: Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1943. 232 str. 
 Proza I. Priče i novele. Uredio i bilješke napisao Mate Ujević. Zagreb: Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1943. 286 str.
 Proza II. (Tuga, Feljtoni, Humoreske, Intimni Sudeta). Uredio i bilješke napisao Mate Ujević. Zagreb: Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1943. 313 str.
 Mor: fantastična pripovijest. [Pogovor O nama, Sudeti i “Moru” napisao Marko Sinovčić] Buenos Aires: Izdanje Hrvatskog Akademskog Kulturnog Kluba, 1950. 125 str.
 Izabrane pjesme. Uredio Dragutin Tadijanović. Pogovor [Poezija Đure Sudete i Biografiju Đure Sudete] napisao Dubravko Jelčić. Zagreb: Matica hrvatska, 1963. 86 str.
 Izabrane pjesme. Uredio Dragutin Tadijanović. Pogovor [Poezija Đure Sudete i Biografija Đure Sudete] napisao Dubravko Jelčić. Drugo izdanje. Zagreb: Matica hrvatska, 1965. 86 str.
 Sudeta, Šop, Vlaisavljević. Pjesme; Mor. Pjesme i priče. Pjesme i pjesničke proze. Priredio [predgovor Đuro Sudeta i Napomenu napisao te Bibliografiju sastavio] Saša Vereš. Zagreb: Zora; Matica hrvatska, 1966. 332 str.
 Molitve koje je čemerni grešnik Đuro Sudeta spjevao, a probrao na slavu Boga i hrvatskog naroda Petar Krešić. [Priredio Petar Krešić.] Zagreb: Izdalo Hrvatsko književno društvo Sv. Ćirila i Metoda, 1966. 61 str.
 Lirika 1923. Priredio i uvod napisao Krešimir Mlač. Fototipsko izdanje rukopisne zbirke (333 primjerka). Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1977. 20 str.
 Izabrane pjesme i prilozi. Pjesme izabrao Dragutin Tadijanović. Predgovor [Poezija Đure Sudete] napisao Dubravko Jelčić. Priloge odabrao i knjigu uredio [te sastavio Bibliografiju] Ilija Pejić. Garešnica: Matica hrvatska, Ogranak Garešnica, 1991. 114 str.
 Mor: fantastična pripovijest. Zagreb: Eminex, 1993. 94 str.
 Izabrana lirika. Priredio i predgovor [Pjesnik Đuro Sudeta] napisao Nikola Milićević. Zagreb: Erasmus Naklada, 1995. 87 str.
 Mor: fantastična pripovijest; Izbor iz poezije. [Predgovor i Bilješku o piscu napisala Ljiljana Čarić.] Drugo dopunjeno izdanje. Zagreb: Eminex, 1995. 109 str.
 Sveta žrtva: Izabrane pjesme. Priredio [i pogovor Sudetina lirika napisao] Božidar Petrač. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1998. 152 str.
 Mor: fantastična pripovijest. Priredio [i pogovor Sudetin Mor napisao] Božidar Petrač. [Pridodan i popratni tekst Ljubomira Marakovića Uz ovu priču.] Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1998. 171 str.
 Izbor iz djela. Priredio [i Predgovor napisao] Krešimir Nemec. Vinkovci: Riječ, 2000. 207 str.
 Mor: fantastična pripovijest; Izbor iz poezije. [Predgovor napisala Ljiljana Šarić.] Zagreb:ABC naklada, 2001. 112 str.
 Mor; Izabrane pjesme. Zagreb: Zagrebačka stvarnost, 2002. 96 str.
 Đuro Sudeta u Virju: 1923. - 1927. [Uredio Dražen Podravec. Fotografije Ivica Tiπljar. Pogovor Neostvareni snovi bolesnog mladića i Bibliografiju napisao Ilija Pejić.] Virje: Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjara; Bjelovar:Tiskara Horvat, 2002. 185 str.
 Mor: fantastična pripovijest. Priredila Dubravka Težak. [Pogovor Presijecanje realnosti fantastikom i osjećajem napisala Diana Zalar.] Zagreb: Naklada Ljevak, 2003. 111 str.
 Mor. [Uredio Ilija Pejić. Predgovor Uz Sudetin “Mor” napisao Krešimir Nemec.] Pretisak izdanja BE-L-KA iz 1942. Bjelovar: Bjelovarsko-bilogorska 104 županija; Odbor za obilježavanje stote obljetnice rođenja hrvatskoga književnika Đure Sudete, 2003. 151 str.
 Izabrana djela. Priredio [i Predgovor napisao te Bibliografiju sastavio] Nedjeljko Mihanović. Zagreb:Matica hrvatska, 2004. 360 str.

Примітки 

Хорватські письменники
Хорватські поети
Народились 9 квітня
Народились 1903
Померли 30 квітня
Померли 1927